Lokomotiva može biti:
Lokomotiva, vučno željezničko vozilo namijenjeno vuči ili guranju vučenih vozila (vagona)

Sport 
NK Lokomotiva Zagreb, hrvatski nogometni klub iz Zagreba
NK Lokomotiva Rijeka, hrvatski nogometni klub iz Rijeke
NK Lokomotiva Kutina, hrvatski nogometni klub iz Kutine
FK Lokomotiva Mostar, bosanskohercegovački nogometni klub iz Mostara
ŽRK Lokomotiva Zagreb, ženski rukometni klub iz Zagreba
ŽRK Lokomotiva Mostar, ženski rukometni klub iz Mostara
HK Lokomotiva Jaroslavlj, ruski hokejaški klub iz Jaroslavlja